Аламозавр (лат. Alamosaurus sanjuanensis, від англ. Alamo (формація Охо Аламо) і грец.  σαῦρος — "Ящір") — рід гігантських Завропод — Титанозаврів з родини Сальтазаврових, який жив на території Північної Америки 70 - 65 млн років тому, містить один вид — Alamosaurus sanjuanensis, вперше виявлений в формації Охо Аламо, також рештки були знайдені в формаціях: Норт Хорн, Джавеліна, Еванстон, Лейк Холл, Ель Пікачо, Блек Пікс і можливо Кіртленд.

Майже повний скелет малолітнього Аламозавра був знайдений 2002 року, у формації Блек Пікс, на території Техасу. Цей зразок знаходився в породах майже на межі з Палеогеном, що робить його одним із останніх не пташиних динозаврів.

Відкриття 

Всі рештки Аламозавра були знайдені в Південно-західній частині Північної Америки, голотип був знайдений Чарльзом Гілмором в 1921 році в формації Охо Аламо, на території Нью-Мексико. В 1922 році описали голотип USNM 10486, який являв собою ліву лопатку і паратип USNM 10487, який являв собою праву тазову кістку, приписавши їх до нового роду "Alamosaurus sanjuanensis".

Назва "Alamosaurus" складається з англ. Alamo - формація, в якій знайдений динозавр і грец. σαῦρος - "Ящір", таким чином повністю означає як "Ящір з формації Охо Аламо". Слово "sanjuanensis" походить від округу в Нью-Мексико під назвою Сан-Хуан, в якому був знайдений перший екземпляр.

В 1946 році Гілмор описав скам'янілість USNM 15660, знайдену на території Юти, в формації Норт Хорн, зразок був набагато повнішим за попередні, включаючи повний хвіст. 2015 року, вивчаючи цей самий екземпляр виявили, що на Аламозаврах було багато остеодермів.

Опис 

Аламозавр був гігантською твариною, яка пересувалася на чотирьох кінцівках. Як і у всіх Завроподів шия була довгою, передні кінцівки довшими задніх. Хвіст був доволі коротким і товстим, що характерно для Титанозаврів.

За старими оцінками екземпляру BIBE 45854 з формації Джавеліна, Аламозавр міг досягати маси більше 85 тон, в такому випадку він був би найбільшою сухопутною твариною, в історії Землі, проте нові оцінки екземпляру дають приблизно 70 тон максимум. Не зважаючи на нові оцінки маси динозавра, Аламозавр досі залишається по перше - найбільшою наземною твариною Північної Америки і  по друге одною з найбільших сухопутних тварин, які коли-небудь ходили по нашій планеті, поступаючись в цьому плані 80 - тонним Логнкозаврам: Аргентинозавру, Патаготитану і Футалогнкозавру, які жили на 30 мільйонів років раніше, в Південній Америці.

Як згадувалось раніше, у Аламозавра, як і у всіх Сальтазаврових були остеодерми, іншими словами - тверді пластини поверх шкіри, можливо навіть у вигляді шипів. В основному такі остеодерми знаходились вздовж спини, на задній частині шиї і верхній частині хвоста.

Класифікація 
Цей динозавр належить до Завропод, а точніше до Титанозаврів. Є дуже багато проблем з точним визначенням Аламозавра, але зараз більшість вчених класифікують його, як Опистоцелікаудина з родини Сальтазаврових.

Раніше найближчим родичем вважалась Монгольська Опистоцелікаудія, проте зараз найближчими по результатам досліджень виявились Бразильський Тригонозавр і Аргентинські Пеллегринізавр з Дредноутом.

Оскільки всі Завроподи Північної Америки вимерли 93 млн років тому, появу Аламозавра на початку Маастрихту можна вважати міграцією з Південної Америки, оскільки найближчі родичі жили там.

Палеоекологія 

Тварина жила в південній частині Північної Америки, від Мексики до Юти, найпівнічніші рештки знайдені в формації Еванстон, на території Вайомінгу.

Судячи по частоті знахідок Аламозавра, він був одним з домінуючих великих травоїдних свого регіону. Інші великі травоїдні, які з ним жили, це - Гадрозаври по типу Грипозавра, Критозавра і Цератопси, зокрема Сіеррацератопс, Охоцератопс і Торозавр.

Співіснування з Тиранозавром 
Як показують знахідки палеонтології, біля великого Завропода завжди жив великий хижак, цей випадок не став виключенням. Аламозавр був дуже великим, тому єдиним хижаком, який можливо міг на нього полювати був Тиранозавр, оскільки останній був також великим і дуже масивним по міркам Тероподів. По суті доказами полювання могли би бути мітки на кістках Аламозавра, через товсті "зуби - банани" і дуже сильні щелепи Тиранозавр більше дробив кістки, ніж рвав м'ясо, тому на кістках всіх своїх жертв залишав глибокі сліди зубів.

Посилання 
Динозаври крейдового періоду